Карен Магнуссен (; , Ванкувер) — канадская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании, чемпионка мира 1973 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1972 года. Награждена Орденом Канады.
В честь Магнуссен назван рекреационный центр в Ванкувере.

Биография 
Карен Магнуссен родилась и выросла в Ванкувере. Впервые она выступила на публике в возрасте шести лет. Магнуссен добилась признания на национальном уровне, выиграв канадский юниорский чемпионат в 1965 году и заняв четвёртое место на «взрослом» чемпионате четыре года спустя. На своём первом чемпионате мира в 1967 году она стала двенадцатой. Прорыв произошёл в 1968 году, когда спортивную карьеру окончила лидер канадской сборной по фигурному катанию Петра Бурка. В этом году Магнуссен впервые стала чемпионкой своей страны и заняла седьмое место на зимних Олимпийских играх в Гренобле. Тогда фигуристке было всего лишь 15 лет. В следующем году спортсменка смогла стать лишь второй на чемпионате Канады. Перед чемпионатом мира Магнуссен страдала от нестерпимых болей в ногах, а после врачебного осмотра выяснилось, что фигуристка получила тяжелую травму. По словам врачей, о возвращении в спорт не могло быть и речи, однако, спортсменка смогла вернуться на лёд.

Год спустя она снова стала национальной чемпионкой и завоевала первую медаль чемпионатов мира — бронзу. Магнуссен зарекомендовала себя хорошим многоборцем — и обязательные фигуры, и произвольную программу исполняла на высшем уровне. Она представляла страну на Олимпийских играх 1972 года, будучи знаменосцем сборной Канады. Там Магнуссен поднялась на вторую ступень пьедестала. В 1972 году она заняла второе место на чемпионате мира. После чемпионата мира 1973 года, на котором фигуристка одержала победу, она завершила любительскую карьеру и ушла в профессионалы. До 1977 года она выступала с шоу Ice Capades. Затем Магнуссен переехала в Бостон, где занялась тренерской работой. Эту же деятельность она продолжила после возвращения Ванкувер, где проживает до настоящего времени. Она основала фонд поддержки молодых фигуристов — Karen Magnussen Foundation.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Сайт Карен Магнуссен 
 Карен Магнуссен   на Sports-Reference.com.

Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1972 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Родившиеся в Ванкувере
Тренеры по фигурному катанию